Manuelita puede hacer referencia a:
Una canción infantil creada por María Elena Walsh;
Película de 1999;
Manuelita Sáenz, telenovela histórica colombiana;
Manuelita Sáenz, patriota ecuatoriana.
 El nombre común de la planta '''''Oenothera rosea.